Echo (naredba), UNIX naredba
 Echo (2005.), američki kratki crno-bijeli film koji je režirao Stephen Hamel
 Echo (album Toma Pettyja i Heartbreakersa)
 Niz jezera u SAD-u